KDZ steht für:
 KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung
 Korean Demilitarised Zone, siehe Demilitarisierte Zone (Korea)
 Kundus (Provinz) (ISO-3166-2:AF-Code)
 Polgolla Reservoir Waterdrome (IATA-Code), Wasserflugzeugbasis von Kandy, Zentralprovinz, Sri Lanka

kdz steht für:
 Kwaja (ISO-639-3-Code), Varietät von Mfumte, Graslandsprache im Kamerun

Abkürzung